Sub Rosa steht für:
 sub rosa, eine lateinische Redensart 
 Sub Rosa (Label), ein belgisches Musiklabel
 Sub Rosa (Album), ein Album von Eagle-Eye Cherry
 sub rosa frauenverlag, ein früherer Name des Buchverlages Orlanda Verlag

Siehe auch:
 Roma sub rosa, Krimi-Serie von Steven Saylor